Haack är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bruce Haack
 Friedrich Haack
 Käthe Haack
 Susan Haack